De FEB Eredivisie seizoen 2007-2008 was het 47e seizoen van de Nederlandse basketbal Eredivisie. Hierin werd gestreden voor het Nederlands kampioenschap basketbal. Uiteindelijk werd My-Guide Amsterdam Basketball kampioen door met 4-3 te winnen van EiffelTowers Den Bosch in de finale van de play-offs.

BC Omniworld Almere moest de competitie noodgedwongen verlaten door een gebrek aan geld.

Teams
De Den Helder Seals waren nieuwkomers in de Eredivisie. Almere moest zich tijdens de competitie terugtrekken.

Reguliere seizoen
Alle teams speelden 4 wedstrijden tegen elkaar om de plaatsing te bepalen. De acht beste teams plaatsten zich voor de play-offs, waarin de hoogst geplaatste teams thuisvoordeel hadden. Het gouden team won na deze play-offs het landskampioenschap. Wedstrijden van teams tegen BC Omniworld werden geschrapt, na het faillissement van de club.

De eerste acht teams plaatsten zich voor de FEB Play-Offs 2007/2008.
Amsterdam werd kampioen door de play-offs te winnen.

Playoffs

Uitslagen

2007-08
Basketbal in 2007
Basketbal in 2008